IOE може означати:
 International Organisation of Employers — Міжнародна організація роботодавців
 Internet of Everything — всеохопний, або всеосяжний інтернет